Stordammen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stordammen (Films socken, Uppland), sjö i Östhammars kommun,  (3,42 km²)
Stordammen (Danmarks socken, Uppland), sjö som ligger i norra Lunsen nära Sävja i Uppsala kommun, 
Stordammen (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun, 
Stordammen (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun,  (72,3 ha)
Stordammen, Lappland, sjö i Dorotea kommun,

Se även
Stor-Dammsjön
Store damm, Bohuslän, 
Store damm, Skåne,  (1,09 km²)
Stordammtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn